Penny (munt), Engelse munt
Penelope Halliwell, personage uit de Amerikaanse televisieserie Charmed
Penny (Disney), personage uit de Disneyfilm De Reddertjes
Penny (tijdschrift)

Personen
Penny Johnson Jerald, Amerikaans actrice
Penny le Noble, Nederlands softbalspeelster
Tom Penny, professioneel skateboarder
Joe Penny, Brits acteur